Ernst av Sachsen kan syfta på:

 Ernst av Sachsen (1441–1486), kurfurste av Sachsen
 Ernst II av Sachsen (1464–1513), ärkebiskop av Magdeburg
 
 
 Ernst av Sachsen-Hildburghausen (1655–1715), hertig av Sachsen-Gotha-Altenburg
 Ernst av Sachsen-Meiningen (1859–1941), prins av Sachsen-Meiningen